Восход — посёлок Алатырского района Чувашской Республики России. Административный центр Восходского сельского поселения

География 
Расположено между реками Стемас и Мокрый ручей.

Расстояние до районного центра: Алатырь : (4 км.)

Расстояние до областного центра: Чебоксары (152 км.)

История 
Образован посёлок в 1932 году в связи с организацией совхоза «Стемасский», который специализировался на выращивании махорки и животноводстве. С 1977 года совхоз стал производственной базой Алатырского совхоз-техникума (сельскохозяйственного техникума).

В конце XX века на территории посёлка было 332 строения, проживало 900 человек. На территории посёлка функционировали совхоз-техникум, средняя общеобразовательная школа, детский комбинат, дом культуры, библиотека, церковь, медпункт, дом для проживания пожилых людей, АТС, отделение Сбербанка, торговый центр, пекарня, комплексный приемный пункт, отделение Почты России.

Население

Религия 
Церковь Иверской иконы Божией Матери поселка Восход Алатырского района Чувашской Республики основан и создан по инициативе прихожан Сетяминой Олимпиады, Беляевой Анастасии, Маскаевой Елизаветы в здании бывшей начальной школы. Силами Алатырского совхоза-техникума, где руководителем был Николин Валентин Яковлевич, была проведена внутренняя реконструкция помещения и был поставлен центральный купол с крестом. Антиминс освящен архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой «лета 1993, месяца мая, в пятый день».

Храм освящён благочинным Алатырского округа протоиеерем Николаем Ефремовым по благословению владыки Варнавы 20 мая 1994 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Алатырского района